Ercole Villa – scultore italiano 
 Ercole Tommaso Villa – generale italiano